

Personnes
 Grégoire Jagot (1750-1838), un homme politique révolutionnaire français.
 Henry Jagot (1854-1933), auteur français.
 Jayne Margaret Jagot, une juge fédérale australienne.
 Paul-Clément Jagot (1889-1962), un écrivain et occultiste français.